Jeckel ist der Familienname folgender Personen:

 Kerstin Jeckel (* 1960), deutsche Malerin
 Lisa-Marie Jeckel (* 1993), deutsche Juristin und Politikerin (FW), MdL Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Jäckel
 Jaekel